Het ATP-toernooi van Memphis 2008 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2008) werd gespeeld van 24 februari tot en met 2 maart 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Memphis.

Tommy Haas probeerde als titelverdediger voor de derde maal op rij het toernooi te winnen, maar werd in de tweede ronde uitgeschakeld door zijn landgenoot Benjamin Becker. Haas zei in een interview dat hij te veel fouten maakte om te kunnen winnen.

De op voorhand als tweede geplaatste Amerikaan James Blake (finalist van dit toernooi in 2002) meldde zich af wegens een knieblessure.

De Belg Steve Darcis wist het toernooi op zijn naam te schrijven. In de finale viel slechts één break, dit kwam vooral omdat beide finalisten de service als belangrijk wapen gebruikten. Voor Robin Söderling was dit zijn tweede finale op rij die hij verloor nadat hij de week voor het toernooi de finale verloor van het ATP-toernooi van Rotterdam 2008.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen 

* Opgave door blessure

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Memphis
2008